Ewers ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Ewers (* 1995), jamaikanischer Leichtathlet
 Anna Ewers (* 1993), deutsches Model

 Eduard Friedrich Ewers (1862–1936), Senator der Hansestadt Lübeck
 Ernst Ewers (1873–1940), deutscher Konteradmiral
 Friedrich Ewers (1828–1913), Lübecker Industriepionier
 Gustav von Ewers (1779–1830), Rektor der Kaiserlichen Universität zu Dorpat
 H. G. Ewers (1930–2013), Pseudonym von Horst Gehrmann, deutscher Science-Fiction-Autor
 Hanns Heinz Ewers (1871–1943), deutscher Schriftsteller, Filmemacher, Globetrotter und Kabarettist

 Heinrich Ewers (1906–1992), Richter an der römischen Rota
 Heinrich Ewers (Maler) (1817–1885), deutscher Maler der Düsseldorfer Schule
 Ilna Ewers-Wunderwald (1875–1957), deutsche Illustratorin, Übersetzerin, Zeichnerin, und Malerin
 Karin Hiller-Ewers (* 1952), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses (MdA)
 Ludwig Ewers (1870–1946), deutscher Schriftsteller
 Maria Ewers (1839–1926), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin, siehe Maria aus’m Weerth
 Marisa Ewers (* 1989), deutsche Fußballspielerin  
 Nikolai Ewers (1900–1988), deutscher Straßenbauingenieur und Inhaber des Lehrstuhls für Verkehrsbauwesen an der Hochschule für Bauwesen Leipzig
 Otto von Ewers (1812–1873), russischer Staatsmann und Diplomat 
 Peter Ewers (* 1963), deutscher Organist, Musikwissenschaftler und Psychotherapeut
 Thomas Ewers (* 1969), deutsches Justizirrtumsopfer, siehe Justizirrtum um Thomas Ewers
 Uwe Ewers (1944–2007), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Evers